Alencar ist der Familienname folgender Personen:
 Expedito Alencar (* 1946), brasilianischer Boxer
 Fernando Ramos de Alencar (1919–1994), brasilianischer Diplomat
 Francisco de Sales Alencar Batista (* 1968), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Cajazeiras
 José Alencar (1931–2011), brasilianischer Unternehmer und Politiker
 José de Alencar (1829–1877), brasilianischer Schriftsteller
 Marcus Vinicius Oliveira Alencar (* 2003), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marquinhos (Fußballspieler, 2003)
 Rafael Alencar (* 1978), brasilianischer Pornodarsteller und Model